Amphinomides är ett släkte av ringmaskar. Amphinomides ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Amphinomides